Бясь-Кюель — название населённых пунктов в России:

 Бясь-Кюёль — село в Горном улусе Якутии.
 Бясь-Кюёль — село в Олёкминском районе Якутии.